Das lateinische Adjektiv sternocleidomastoideus ist Bestandteil folgender anatomischer Strukturen:
 Musculus sternocleidomastoideus
 Ramus sternocleidomastoideus